Silberteich ist ein Gewässername:

 Silberteich, Kunstteich im Harz am Oberlauf des Brunnenbachs zwischen Braunlage und Sankt Andreasberg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Silberteich (Groß-Siegharts), Teich an einem Zulauf des Fistritzbachs bei Fistritz, Gemeinde Groß-Siegharts, Bezirk Waidhofen an der Thaya. Niederösterreich
 Silberteich (Wieslauf), rechter Zufluss der Wieslauf nahe dem Hägerhof, Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Silbersee